El término Hungaria puede hacer referencia a:

Hungría, un país europeo;
Hungaria, un poema sinfónico de Franz Liszt;
(434) Hungaria, un asteroide;MTK Hungária FC''', un club de fútbol húngaro.